|}
Die Bahnstrecke Nevers–Chagny ist eine 161 km lange, doppelgleisige, nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Frankreich. Sie stellt eine wichtige Querverbindung zwischen den beiden Nord-Süd-Magistralen Paris–Clermont-Ferrand (über Montargis) und Paris–Marseille her. Auf ihr finden sowohl Güter- als auch Personenverkehr statt.

Geschichte 

Die Genehmigung zum Bau und Betrieb der Strecke fällt in die Zeit unmittelbar nach Übernahme des Vermögens und der Sachwerte nach Auflösung der Grand-Central am 24. März 1857, die sie zusammen mit weiteren Strecken beantragt hatte, an die Chemin de fer de Paris à Orléans (P.O.). Die Vertragsunterzeichnung mit dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr fand am 11. April 1857 statt.

Der Bau erfolgte von seinen beiden Endpunkten her. Die Eröffnung der Strecke zwischen Montchanin und Chagny fand am 22. September 1861, zwischen Nevers und Cercy-la-Tour am 11. Juni 1866 und zwischen Chercy-la-Tour und Montchanin am 16. September 1867 statt. Die Bausumme betrug 28 Mio. FF.

Studien sehen diese Bahnstrecke als Teil einer mitteleuropäischen Atlantikbahn (VFCEA). Dadurch würde eine Elektrifizierung und die Einführung von GSM-R erforderlich, das eine Aufwertung der Strecke bedeutete. Unabhängig davon investierte die Region Franche-Comté und SNCF Réseau 2020 auf 20 km 11,5 Mio. Euro in den Erhalt dieser Strecke.

Streckenverlauf 
Nevers wird nordöstlich umrundet, um im Tal der Loire an deren rechter Talseite bis Decize zu gelangen, wo die Gewässerfurche des Aron (Loire) und ab Cercy-la-Tourflußauwärts der Alène bis etwa Lucy, wo östlich davon die Wasserscheide zur Braconne bzw. zum Einzugsgebiet des Arroux, der in Étang-sur-Arroux gekreuzt wird. Damit ist man im Süden des Morvan und nützt ab Étang-sur-Arroux das Tal des Mesvrin wieder flussaufwärts, um schließlich im gleichnamigen Tunnel unter einem Höhenzug Le Creusot zu erreichen. Beim Bahnhof Montchanin wird die LGV Sud-Est gekreuzt und nächst dem Bahnhof Le Creusot TGV auch verknüpft.

Hernach geht es entlang der Dheune nordöstlich hinab nach Chagny, wo man auf die Magistrale Paris–Marseille trifft.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Bourgogne-Franche-Comté